Фраат I (Аршак V) — царь Парфии, правил приблизительно в 176 — 171 годах до н. э. Из династии Аршакидов, старший сын Приапата.

Phraátēs () — греческая транслитерация от парфянского имени Frahāt (𐭐𐭓𐭇𐭕), происходящего от древнеиранского *Frahāta- («приобретенный», «заработанный»). Современная персидская версия — Фархад.

После смерти Приапата его старший сын Фраат, по обычаю парфянского народа, наследовал царство. В скором времени Фраат повернул своё оружие против народов, которые обитали в горах Эльбурс к югу от Каспийского моря. В частности, он разгромил воинственное племя мардов, которые в своё время заставляли платить дань даже персидских царей. Марды были переселены в Харакс около Каспийских Ворот. «Вскоре после этого он умер, оставив много сыновей, но, обойдя их, он предпочёл передать свою власть брату своему Митридату, человеку исключительной доблести, считая, что царский сан налагает более важные обязанности, чем отцовство, и что он должен больше думать о родине, чем о своих детях».

Примечания

Ссылки 
 Phraates I (c. 176—171 B.C.)
 Фраат I

Литература 
 
 

Персоналии по алфавиту
Парфянские цари
Арсакиды
Правители Азии II века до н. э.